Municipio de Strong puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Strong (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Strong (condado de Chase, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Chase.